79-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 79-й меридиан восточной долготы
 79-й меридиан западной долготы

См. также 
 79-я параллель северной широты
 79-я параллель южной широты